Рощу́пкин — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители 
 Рощупкин, Александр Мефодиевич (1929—2006) — советский партийный деятель.
 Рощупкин, Анатолий Васильевич (1932—1997) — генерал-майор..
 Рощупкин, Анатолий Васильевич (род. 1949) — русский советский писатель.
 Рощупкин, Валерий Павлович (род. 1945) — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (2004—2008).
 Рощупкин, Василий Иванович — председатель Восточно-Казахстанского облисполкома (1945—1946).
 Рощупкин, Дмитрий Валентинович (род. 1961) — российский учёный-физик, член-корреспондент РАН (2022).
 Рощупкин, Степан Петрович (1917—1943) — Герой Советского Союза.

Рощупкина 
 Рощупкина, Наталья Викторовна (род. 1978) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в пяти- и семиборье.

Примечания